Gonzalo Fernández de Córdoba y Biedma (Montilla (Corona de Castilla), 1330-Aljubarrota (Reino de Portugal), 14 de agosto de 1385) fue un noble castellano perteneciente a la Casa de Córdoba, III señor de Cañete, I señor de Aguilar y de Priego. Hijo de Fernando Alfonso Fernández de Córdoba y Góngora, II señor de Cañete, y de María Ruiz de Biedma y Díaz de Fines.

Casó con María García Carrillo, señora de Villaquirán, hija de Pedro Ruiz Carrillo, de la cual tuvo a Pedro Fernández de Córdoba, que murió el año 1379; a Diego Fernández de Córdoba, que forma la rama de los señores de Baena, Poza y Requena; a Urraca Alfonsa de Córdoba, que casó primera vez con Luis Díaz de Baeza, señor de La Guardia; la segunda con Alfonso Bocanegra, señor de Palma; a Leonor Fernández de Córdoba, desposada con Rodrigo González Mexía, señor de La Guardia; a María García Carrillo, que casó con Pedro Venegas, señor de Luque; y a Constanza Fernández de Córdoba, que casó con Martín Alfonso de Córdoba, señor de Guadalcázar.

Sus restos descansan en la iglesia de San Hipólito el Real de Córdoba.

Antepasados

Referencias 

Fernández de Córdoba
Nobles de España del siglo XIV